Los malacostráceos (Malacostraca, del griego malakos, "blando" y ostrakon, "concha") son el mayor subgrupo de crustáceos e incluyen a casi todos los crustáceos más conocidos, como los decápodos (langosta, cigala), los estomatópodos (como la galera) y el kril. Incluyen también al grupo de los anfípodos e isópodos (cochinillas de la humedad). Se han descrito más de 42.000 especies de malacostráceos, casi las dos terceras partes de todas las especies de crustáceos.

La palabra malacostraca deriva del griego y significa "concha blanda" y, posiblemente, fue usada por vez primera por Aristóteles, con el fin de diferenciar estos animales de los moluscos de concha dura, como almejas u ostras, con los cuales se confundían en aquella época.

Su taxonomía es objeto de controversia: existen varias escuelas que disputan las categorías de los subgrupos.

Morfología 

El cuerpo de los malacostráceos está formado por 14 segmentos (excepto en las 36 especies de leptostráceos, que tienen 15), distribuidos en tres regiones o Tagmas:
 Céfalon o cabeza con 5 segmentos; posee dos anténulas y dos antenas, así como el aparato bucal. Generalmente poseen un par de ojos compuestos, muchas veces pedunculados.
 Tórax con 8 segmentos. Los segmentos primero, segundo y tercero pueden fusionarse con la cabeza y sus apéndices respectivos estar modificados en maxilípedos; los segmentos restantes forman el pereion y poseen cada uno un par de patas marchadoras (pereiópodos). En muchos malacostráceos, el pereion está cubierto en su totalidad o en parte por un caparazón.
 Pleon o abdomen con 6 (7 en leptostráceos) segmentos. Sus apéndices se denominan pleópodos.
 Estómago en dos cámaras.
 Sistema nervioso centralizado.

Clasificación 
Según Martin & Davis. Dado que la taxonomía del grupo está en desarrollo, se aconseja que se coteje con obras de otros autores (por ejemplo, Tree of Life, Malacostraca).

Clase Malacostraca Latreille, 1802 
 Subclase Phyllocarida Packard, 1879 

 †Orden Archaeostraca
 †Orden Hoplostraca
 Orden Leptostraca Claus, 1880 
 Subclase Hoplocarida Calman, 1904 
 Orden Stomatopoda Latreille, 1817 
 Subclase Eumalacostraca Grobben, 1892 (Cangrejos, langostas, kril, ...)
 Superorden Syncarida Packard, 1885 
 †Orden Palaeocaridacea
 Orden Bathynellacea Chappuis, 1915 
 Orden Anaspidacea Calman, 1904 (incluye Stygocaridacea)
 Superorden Peracarida Calman, 1904  

 Orden Spelaeogriphacea Gordon, 1957 
 Orden Thermosbaenacea Monod, 1927 
 Orden Lophogastrida Sars, 1870 
 Orden Mysida Haworth, 1825 
 Orden Mictacea Bowman, Garner, Hessler, Iliffe & Sanders, 1985 
 Orden Amphipoda Latreille, 1816 
 Orden Isopoda Latreille, 1817 
 Orden Tanaidacea Dana, 1849 
 Orden Cumacea Krøyer, 1846 
 Superorden Eucarida Calman, 1904
 Orden Euphausiacea Dana, 1852 
 Orden Amphionidacea Williamson, 1973 
 Orden Decapoda Latreille, 1802

Filogenia
El siguiente cladograma se fundamenta en el análisis filogenético de 2001 de Richter & Scholtz. Muestra exclusivamente las relaciones de parentesco entre los órdenes de malacostráceos no extintos.

Etimología 
El nombre Malacostraca fue acuñado por el zoólogo francés Pierre André Latreille en 1802. Latreille era el conservador de la colección de artrópodos del Museo Nacional de Historia Natural de París (Francia) . El nombre proviene de la  raíz griega   (, que significa "suave") y  (, que significa "concha").  El nombre es engañoso, ya que el caparazón sólo es blando inmediatamente después de la muda, y suele ser duro.  Los malacostracos se contraponen a veces a los entomostracos, nombre que se aplica a todos los crustáceos fuera de los malacostracos, y que recibe su nombre del taxón obsoleto Entomostraca.

Referencias

Enlaces externos